Mușcel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mușcel (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Mușcel (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Mușcel (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița

Muscel ist der Name eines Ortes in Rumänien:
 Muscel (Buzău), Dorf im Kreis Buzău